Beta Capricorni pode se referir a:
Beta1 Capricorni
Beta2 Capricorni